«Запрещённый Христос» () — фильм-драма итальянского режиссёра Курцио Малапарте 1951 года.

Сюжет 
Итальянский солдат Бруно Бальди, воевавший на русском фронте во время Второй мировой войны и взятый в плен, возвращается домой в свою деревню в области Тосканы к своей семье и узнаёт, что его брат был предан каким-то жителем деревни и расстрелян немецким карательным отрядом. Никто в его семье не хочет говорить о том, что произошло. Его невеста Мария признаётся, что переспала с его братом в тот вечер, когда он был убит. Бруно хочет отомстить за своего брата. На празднике Богородицы оратор спрашивает у жителей, готов ли кто-нибудь убить себя, чтобы искупить грехи других, но никто не жертвует собой.

В ролях 
 Раф Валлоне — Бруно Бальди
 Рина Морелли — мать Бруно
 Ален Кюни — Антонио
 Анна-Мария Ферреро — Мария
 Элена Варци — Нелла
 Джино Черви — пономарь
 Ernesta Rosmino — Ассунта
 Филипп Лемэр — Пинин
 Луиджи Тоси — Андреа
 Гуальтьеро Тумиати — отец Бруно
 Лианелла Карелл
 Габриэле Ферцетти
 Джулия Сабатини

Съёмочная группа 
 Курцио Малапарте — режиссёр, автор сценария, композитор
 Габор Погани — оператор
 Эудженио Фонтана — продюсер
 Léonidas Maroulis — художник-постановщик
 Орфео Тамбури — художник по костюмам
 Джанкарло Каппелли — монтажёр

Награды 
Победитель
 1-й Берлинский международный кинофестиваль — Специальный приз города Берлина
Номинации
 Каннский кинофестиваль 1951 года — Золотая пальмовая ветвь

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Италии